Caenopangonia — род слепней из подсемейства Pangoniinae, распространённый в Южной Америке.

Внешнее строение 
Тело имаго длиной от 9 до 14 мм. Глаза голые и у обоих полов глаза разделены лбом. Все фасетки одинакового размера. Лоб в профиль выпуклый почти квадратный. Темя с тремя простыми глазками. Поперечная борозда между лбом и лобным треугольником отсутствует. Усики заострённые, обычно состоят из 6-8 видимых члеников. Первый членик крупнее остальных. Хоботок относительно длинный, с мясистыми лопастями. Крылья удлиненные и с тёмными пятнами на поперечных жилках. Самки от самцов отличаются только по строению последних сегментов брюшка.

Экология 
Имаго Caenopangonia brevirostris отмечены как опылители цветковых растений.

Систематика 
Род был описан немецким энтомологом Отто Крёбером в 1930 году. В 1955 году Иэн Маккеррас свёл Caenopangonia в синонимы рода Mycteromyia и отнёс представителей к трибе Scionini. В 1979 году Сиксто Коскароном и Корнелиусом Филиппом выделена триба Mycteromyiini, в которую были включены роды Mycteromyia, Promycteromyia и Silvestriellus, род Caenopangonia восстановлен и перенесён в трибу Scionini. Систематика трибы Scionini была пересмотрена в 2014 году Брайаном Лессардом и род Caenopangonia он отнёс к трибе Mycteromyiini. Некоторые авторы по-прежнему рассматривают род в трибе Scionini. В мировой фауне пять видов.

Распространение 
Представители рода встречаются на юго-западе Аргентины (провинция Неукен), в центральных и южных частях Чили.

Примечания 

Pangoniinae
Роды двукрылых